Ornitologija
 vrana (Corvus corone cornix), ptica
 vrane (Corvidae), porodica

Ihtiologija
 Vrana, Naziv ribe iz porodice usnača

Naselja:
 Vrana (Cres), Hrvatska
 Vrana (Pakoštane), Hrvatska
 stari grad Vrana, Hrvatska

Jezera: 
 Vransko jezero (Dalmacija)
 Vransko jezero (Cres)

Narodi:
Crow Indijanci (Vrane), pleme prerijskih Indijanaca.